Maisgraben ist ein Gewässername:

 Maisgraben (Rankbach) oder Meisgraben, rechter Zufluss des Rankbachs in Renningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Maisgraben, linker Hauptstrang-Oberlauf bei Möttlingen, Stadt Bad Liebenzell, Landkreis Calw, Baden-Württemberg des Monbachs, rechter Zufluss der Nagold

Siehe auch:
 Maisbach
 Meisgraben